Terra-rara — grupo relativamente abundante de 17 elementos químicos

 ElettroTreno — série de comboios de alta velocidade italianos

Desambiguações de siglas